

Toponyme 
Différentes communes françaises :
 Montpeyroux, dans l'Aveyron ;
 Montpeyroux, en Dordogne ;
 Montpeyroux, dans l'Hérault ;
 Montpeyroux, dans le Puy-de-Dôme. Il y a également dans le Puy-de-Dôme un village de Montpeyroux, ancienne paroisse, qui fait aujourd'hui partie de la commune de Puy-Guillaume ; il a donné son nom à l'abbaye de Montpeyroux.

Autres 
 Le montpeyroux (AOC), une dénomination des vins de l'appellation languedoc (AOC)
 L'abbaye de Montpeyroux, abbaye cistercienne sur la commune de Puy-Guillaume (Puy-de-Dôme)
 Le régiment de Montpeyroux aujourd'hui  d'infanterie de ligne

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France